Zarandilla es un término que puede referirse a:

 "Lagartija" o "lagartezna", propio de la zona de La Rioja y Aragón (España). El término "zarandilla" proviene del vasco "sugandilla".
 Un producto alimenticio elaborado con calabacín, cebolla, patata y huevo que tiene su origen en la Región de Murcia (España).
 "Zarandillo, a" o "zarandillero, a", gentilicio usado coloquialmente para la localidad de Munébrega en la Provincia de Zaragoza (España).

Referencias